Ула́ны (тюрк. Ulan) — вид новоевропейской легкой кавалерии, вооруженной пиками, саблями и пистолетами, получившая свое название от татар.

Уланы впервые введены в Польском войске, а оттуда заимствованы в войска Австрией, Пруссией, Россией. Внешним отличительным атрибутом их формы одежды был высокий, четырёхугольный монгольский головной убор (уланская шапка — уланка или конфедератка).

Этимология 
По М. Фасмеру, слово «улан» заимствовано через польское ułan из турецкого/кыпчакского/азербайджанского oγlan («молодой человек, юноша, мальчик»).

В других источниках указано что «углан» — «храбрый» — титул царевичей Золотой Орды, и слово татарское: оглан, буквально значит «юноша».

Русские уланы 
В России вербованные конные полки, вооруженные пиками, начали создаваться во второй половине XVIII века под названием «пикинёры» для охраны земель в Новороссии.

Началось формирование трёх пикинёрных полков в марте 1764 года по указу Екатерины II, где рядовые назывались товарищами.

История появления русских улан началась с того, что «к австрийской миссии в Петербурге прибыл австрийский уланский офицер граф Пальфи, родом венгерец, молодец и красавец, сложенный, как Аполлон Бельведерский. Уланский мундир в обтяжку сидел на нем бесподобно, и все дамы и мужчины заглядывались на прекрасного улана». Цесаревич Константин был так впечатлён видом улана Пальфи, что в 1803 году выхлопотал у Александра I разрешение создать собственный уланский полк со штабом в Махновке Киевской губернии. Командовать полком был поставлен барон Меллер-Закомельский.

В 1882 году уланские полки, кроме двух гвардейских, обращены в драгунские. Император Николай II после поражения в русско-японской войне в целях повышения как престижа самой армии, так и большей привлекательности военной службы в 1908 году возвращает прежние наименования кавалерийским полкам и вводит форму, характерную для каждого вида кавалерии. В 1918 году уланы окончательно упразднены.

Полки 
В гвардии имелось два гвардейских уланских полка:
 лейб-гвардии Уланский Её Величества Государыни императрицы Александры Фёдоровны полк;

Впоследствии сформированы или переименованы из драгунских в уланские полки:
 в 1805 году — Борисоглебский,
 в 1807 году — Литовский и Волынский,
 в 1808 году — Чугуевский,
 в 1812 году — Серпуховский, Белгородский, Оренбургский, Владимирский и Ямбургский,
 в 1816 году — Украинские уланские полки,
 в 1817 году — лейб-гвардии Уланский Его Императорского Высочества цесаревича (лейб-гвардии Уланский Его Величества),
 в 1827 году — С.-Петербургский, Курляндский, Смоленский и Харьковский.

В 1908—1914 годах в Русской армии имелись следующие уланские полки:
 1-й уланский Санкт-Петербургский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк (с 1914 года — 1-й уланский Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк);
 2-й лейб-уланский Курляндский Императора Александра II полк;
 3-й уланский Смоленский Императора Александра III полк;
 4-й уланский Харьковский полк;
 5-й уланский Литовский Его Величества Короля Итальянского Виктора-Эммануила III полк;
 6-й уланский Волынский полк;
 7-й уланский Ольвиопольский короля испанского Альфонса XIII полк;
 8-й уланский Вознесенский Е. И. В. В. Кн. Татьяны Николаевны полк;
 9-й уланский Бугский Его Королевского Высочества эрцгерцога Австрийского Франца-Фердинанда полк;
 10-й уланский Одесский полк;
 11-й уланский Чугуевский Е. В. Г. И. Марии Фёдоровны полк;
 12-й уланский Белгородский Имп. Австрийского кор. Венгерского Франца-Иосифа I полк;
 13-й уланский Владимирский полк;
 14-й уланский Ямбургский Е. И. В. В. К. Марии Александровны полк;
 15-й уланский Татарский полк;
 16-й уланский Новоархангельский полк;
 17-й уланский Новомиргородский полк.

Польско-литовские уланы 
Начиная с XIV века много ордынских татар проживало в Великом княжестве Литовском и Русском, где они состояли на военной службе. Войны XVII века привели к появлению в польско-литовских землях военно-служилого татарского населения, получившего названия липки.

В первой половине XVIII века татарские полки в Речи Посполитой начали называться уланскими. В воспоминаниях генерала Юзефа Зайончека (1794 г.) читаем об этом следующее: «Литва имела несколько татарских полков. Поселения этого воинственного народа со времен Витольда сохраняются по сей день. Эти полки обычно называли уланскими по имени одного из их воинов, который прославился во время правления Стефана Батория.»

Королевские милости, а также земельные владения в Брестской экономии привели к тому, что командир полка не очень-то считался с законом. В 1721 году во время споров о земле в Ошманьском повяте полковник, приведя 5 хоругвей, расставил их на спорной земле. Кроме того, сообщил судебным чиновникам, что, в случае неудовлетворительного решения вопроса, он со своим полком эмигрирует в Турцию.

В 1733 году в польской армии формируется другая войсковая единица, состоящая из татар — полк легкой кавалерии под командованием Александра Мустафы Корыцкого.

См. также 
 Уланский полк
 Дни Улана в Познани

Примечания

Литература 
 Гришин Яков. Польско-литовские татары.(Наследники Золотой Орды). — Казань: Татарское книжное изд-во, 1995. — 195 с.
 
 Печейкин А. В. С флажками на копьях. // Военно-исторический журнал. — 2012. — № 4. — С.57-60.
 Янчаускас Т. В. Обмундирование уланских полков русской армии в эпоху Наполеоновских войн. // Военно-исторический журнал. — 2012. — № 4. — С.61-65.

Ссылки 

 Уланы // «Хронос»
 Уланы с момента их появления в Европе по начало XIX века
 Кто такие уланы?

Кавалерия